Памятник Ерофею Хабарову:

 Памятник Ерофею Хабарову — памятник Ерофею Хабарову в Великом Устюге.
 Памятник Ерофею Хабарову — памятник Ерофею Хабарову в Хабаровске.